Ковпак (; ; ) — ловильний інструмент у вигляді накриття конусоподібної (дзвоноподібної) форми, який призначений для уловлювання труб, що впали у свердловину, шляхом нарізування ловильної різі на їх зовнішню поверхню під час буріння й капітального ремонту свердловини.

Література 
 
 Світлицький В. М. та ін. Ловильні роботи в свердловинах. Харків. 2010. 192 с.
 Орловський В. М., Білецький В. С., Вітрик В. Г., Сіренко В. І. Бурове і технологічне обладнання. Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, НТУ «ХПІ», ТОВ НТП «Бурова техніка», Львів, Видавництво «Новий Світ — 2000», 2021. — 358 с. 

Буровий інструмент
Бурові роботи